Există mai multe așezări în România numite Livezeni:

 Transilvania
 Comuna Livezeni, județul Mureș
 Livezeni (Jedd), sat din județul Mureș, reședința comunei omonime
 Livezeni (Jeddi út), cartier situat în orașul Târgu Mureș
 Muntenia
 Livezeni, sat din județul Argeș

Vezi și 
 Livada
 Livadea
 Livădeni, Livădeanu
 Livezi
 Livezile
 Livezeanu

Toponime românești